Rumpel ou Rümpel sont des patronymes et toponymes pouvant désigner:

Patronyme

Toponyme

Rümpel, commune du Schleswig-Holstein

Voir aussi
, jeu de carte Allemand
Rumpelstilzchen, conte populaire allemand

Homonymie de patronyme